Het Wereldkampioenschap allroundschaatsen van 1900 werd gehouden van 24 t/m 25 februari op de ijsbaan Frognerkilen in Kristiania, het tegenwoordige Oslo (Noorwegen). De titelverdediger was de Noor Peder Østlund, de wereldkampioen van 1899 op de ijsbaan West-Eisbahn in Berlijn. Het toernooi was alleen voor mannen, en er deden alleen maar Noren mee. Edvard Engelsaas werd wereldkampioen door 3 van de 4 afstanden te winnen.

Eindklassement

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1900
Langebaanschaatsen in 1900
Sportevenement in Oslo
Schaatsen in Noorwegen
Schaatsen 1900